David Navarro puede referirse a:

 David Navarro Brugal (1983-), baloncestista español;
 David Navarro Pedrós (1980-), futbolista español;
 David Navarro Martos (1976-), cómico español;
 David Navarro Rebés (19??-), actor de doblaje español;
 Dave Navarro (1967-), guitarrista estadounidense de la banda Red Hot Chili Peppers;
 David Navarro Arenaz (1974), entrenador de fútbol español.